Denne olympiske medaljetabel indeholder resultater fra alle tidligere olympiske lege fra Sommer-OL 1896 og frem til Vinter-OL 2010. 

Den Internationale Olympiske Komité anerkender ikke brugen af denne tabel, da man ønsker at hylde de enkelte deltagere frem for en konkurrence mellem nationerne. Tabellen er lavet ud fra deres database .

Medaljetabellen er opstillet efter alfabetisk rækkefølge, men kan sorteres efter de enkelte medaljetyper.

Noter

Medaljetabel
Medaljefordeling ved de olympiske lege